

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Dalków – przysiółek wsi Ludwikowice Kłodzkie w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Nowa Ruda
 Dalków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Gaworzyce 
 Dalków – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Czarnocin

Zobacz też 
 Dalkowo